EDGA steht für:
 EDGA, den ICAO-Flugplatzcode für den Flugplatz Ailertchen
 EDGA, den Europäische Behindertengolfverband (European Disabled Golf Association) 

EDGA